El término Burguillos puede referirse a:

 Burguillos, municipio de la provincia de Sevilla, Andalucía, España.
 Burguillos del Cerro, municipio de la provincia de Badajoz, Extremadura, España.
 Burguillos de Toledo, municipio de la provincia de Toledo, Castilla-La Mancha, España.
 Burguillos, mancomunidad de la provincia de Salamanca, Castilla y León, España.